Завещание Ленина может означать:

 «Завещание Ленина» — расхожее название письма В. И. Ленина, написанное в конце 1922 — начале 1923 года и оглашённое после смерти Ленина на XIII съезде РКП(б) в 1924 году.
 «Завещание Ленина» — российский телесериал 2007 года по произведениям В. Шаламова.